Ив Каракатзанис (; род. 13 апреля 1964 года Марсель, Франция) — французский промышленник, гендиректор Renault в Румынии. С 1 июня 2018 года по 1 июня 2021 года занимал должность президента АвтоВАЗа.

Биография 
Родился 13 апреля 1964 года в городе Марсель.

Окончил Высшую центральную школу Парижа по специальности инженер.

В 1992 году начал работать в компании Renault в отделе логистики. Спустя 7 лет возглавил отдел качества.

В апреле 2016 года занял должность генерального директора Renault в Румынии.

Президент АвтоВАЗ 
С 1 июня 2018 года по 1 июня 2021 года занимал должность президента АвтоВАЗа. На должности президента «АвтоВАЗа» занимался оптимизацией затрат и продвижением торговой марки «Lada» на иностранные рынки.

Примечания

Ссылки 
 Groupe Renault — Yves Caracatzanis
 Yves Caracatzanis: Executive Profile & Biography — Bloomberg

Управленцы России
Родившиеся в Марселе
Промышленники России
Промышленники Франции